El término comunidad cristiana puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la cristiandad entera, el conjunto de todos los cristianos y en el derecho canónico católico, cualquiera de las comunidades eclesiásticas individuales que tienen asignado un territorio, que se encuentran en comunión completa con el obispo de Roma y constituyen en su conjunto la Iglesia católica.

Además, puede hacer referencia a:
 Dipeneengemeinschaft, movimiento religioso fundado en 1922.
 Christian Community Bible, una traducción de la Biblia, de 1988, traducción de la Biblia Latinoamericana de 1972.